

Результаты выступлений Renault в Формуле-1

Renault как заводская команда

Результаты выступлений (1977—1985) годов

(1977—1979) годы 

|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| RenaultRS01
!rowspan="2"| Renault-GordiniEF1 1,5 V8T
!rowspan="2"| 
|

|-
|align="left"|  Жан-Пьер Жабуи
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

!
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| RenaultRS01
!rowspan="2"| Renault-GordiniEF1 1,5 V8T
!rowspan="2"| 
|

!

|-
|align="left"|  Жан-Пьер Жабуи
!!!

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultRS01RS10
!rowspan="3"| Renault-GordiniEF1 1,5 V8T
!rowspan="3"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Жан-Пьер Жабуи

!

!!!
|-
|align="left"|  Рене Арну

!!!
|}

(1980—1985) годы 

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultRE20
!rowspan="3"| Renault-GordiniEF1 1,5 V8T
!rowspan="3"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Жан-Пьер Жабуи

!!!!!
|-
|align="left"|  Рене Арну

!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultRE20BRE30
!rowspan="3"| Renault-GordiniEF1 1,5 V8T
!rowspan="3"| 
|

!

|-
|align="left"|  Ален Прост

!
|-
|align="left"|  Рене Арну

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultRE30B
!rowspan="3"| Renault-GordiniEF1 1,5 V8T
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Ален Прост

|-
|align="left"|  Рене Арну

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultRE30CRE40
!rowspan="3"| Renault-GordiniEF1 1,5 V8T
!rowspan="3"| 
|

!

|-
|align="left"|  Ален Прост

!
|-
|align="left"|  Эдди Чивер

!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| RenaultRE50
!rowspan="4"| RenaultEF4 1,5 V8T
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Патрик Тамбе

!

|-
|align="left"|  Дерек Уорик

|-
|align="left"|  Филип Стрейфф
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| RenaultRE60RE60B
!rowspan="4"| Renault EF15 1,5 V8T, EF4B 1,5 V8T
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Патрик Тамбе

|-
|align="left"|  Дерек Уорик

|-
|align="left"|  Франсуа Эсно
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!
|}

 В конце 2000 года компания Renault приобрела команду Benetton, однако в сезоне  года команда выступала под прежним именем. Результаты Benetton в  году отражены в таблице Renault как поставщик двигателей.

Результаты выступлений (2022—2011) годов

(2002—2009) годы 

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultR202
!rowspan="3"| RenaultRS22 3,0 V10
!rowspan="3"| 
|

!!!

|-
|align=left|  Ярно Трулли

!!!
|-
|align=left|  Дженсон Баттон

!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultR23
!rowspan="3"| RenaultRS23 3,0 V10
!rowspan="3"| 
|

!!!!!

|-
|align=left|  Ярно Трулли

!!!!!
|-
|align=left|  Фернандо Алонсо

!!!!!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| RenaultR24
!rowspan="4"| RenaultRS24 3,0 V10
!rowspan="4"| 
|

!

|-
|align=left|  Фернандо Алонсо

!
|-
|align=left|  Ярно Трулли

!!!!!!!
|-
|align=left|  Жак Вильнев
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultR25
!rowspan="3"| RenaultRS25 3,0 V10
!rowspan="3"| 
|

|-
|align=left|  Фернандо Алонсо

|-
|align=left|  Джанкарло Физикелла

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultR26
!rowspan="3"| RenaultRS26 2,4 V8
!rowspan="3"| 
|

!

|-
|align=left|  Фернандо Алонсо

!
|-
|align=left|  Джанкарло Физикелла

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultR27
!rowspan="3"| RenaultRS27 2,4 V8
!rowspan="3"| 
|

!!!

|-
|align=left|  Джанкарло Физикелла

!!!
|-
|align=left|  Хейкки Ковалайнен

!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultR28
!rowspan="3"| RenaultRS27 2,4 V8
!rowspan="3"| 
|

!

|-
|align=left|  Фернандо Алонсо

!
|-
|align=left|  Нельсиньо Пике

!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| RenaultR29
!rowspan="4"| RenaultRS27 2,4 V8
!rowspan="4"| 
|

!!!

|-
|align=left|  Фернандо Алонсо

!!!
|-
|align=left|  Нельсиньо Пике

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align=left|  Ромен Грожан
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|}

(2010—2011) годы 

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| RenaultR30
!rowspan="3"| RenaultRS27 2,4 V8
!rowspan="3"| 
|

|-
|align=left|  Роберт Кубица

|-
|align=left|  Виталий Петров

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| RenaultR31
!rowspan="4"| RenaultRS27 2,4 V8
!rowspan="4"| 
|

|-
|align=left|  Ник Хайдфельд

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align=left|  Бруно Сенна
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
|align=left|  Виталий Петров

|}

Результаты выступлений (2016—2020) годов

(2016—2019) годы 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| RenaultR.S.16
!rowspan=3| RenaultR.E.16 1,6 V6T 
!rowspan=3| 
|

|-
|align="left"|  Кевин Магнуссен

|-
|align="left"|  Джолион Палмер

|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4| RenaultR.S.17
!rowspan=4| RenaultR.E.17 1,6 V6T
!rowspan=4| 
|

!

|-
|align="left"|  Нико Хюлькенберг

!
|-
|align="left"|  Джолион Палмер

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Карлос Сайнс мл.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| RenaultR.S.18
!rowspan=3| RenaultR.E.18 1,6 V6T
!rowspan=3| 
|

|-
|align="left"|  Нико Хюлькенберг

|-
|align="left"|  Карлос Сайнс мл.

|-
!rowspan="3" |
!rowspan="3" |RenaultR.S.19
!rowspan="3" |RenaultE-Tech 19 1,6 V6T
!rowspan="3" |
|

|-
|align="left"| Даниэль Риккардо

|-
|align="left"| Нико Хюлькенберг

|}

(2020) год 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| RenaultR.S.20
!rowspan=3| RenaultE-Tech 20 1,6 V6T
!rowspan=3| 
|

|-
|align="left"| Даниэль Риккардо

|-
|align="left"|  Эстебан Окон

|}

Renault как поставщик двигателей

Результаты выступлений (1983—1989) годов

Результаты выступлений (1990—1997) годов

Результаты выступлений (2001—2009) годов

Результаты выступлений (2010—2019) годов

Результаты выступлений (2020—) годов

Двигатели на основе Renault

См. также 

 Renault в «Формуле-1»
 Рено (команда «Формулы-1», 1977—1985)
 Рено (команда «Формулы-1», 2002—2011)
 Рено (команда «Формулы-1», 2016—2020)
 Альпин (команда Формулы-1)
 Лотус (команда «Формулы-1», 1958—1994)
 Лотус (команда «Формулы-1», 2010—2011)
 Лотус (команда «Формулы-1», 2012—2015)

 Лижье (команда «Формулы-1»)
 Тиррелл (команда «Формулы-1»)
 Уильямс (команда «Формулы-1»)
 Бенеттон (команда «Формулы-1»)
 Ред Булл (команда «Формулы-1»)
 Кейтерем (команда «Формулы-1»)
 Торо Россо (команда «Формулы-1»)
 Макларен (команда «Формулы-1»)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Renault на statsf1.com
 Профиль Renault на formula-fan.ru
 Шасси Формулы-1 команды Renault на wildsoft.motorsport.com
 Двигатели Формулы-1 компании Renault на wildsoft.motorsport.com

R
Автогоночные команды Франции
Поставщики двигателей Формулы-1
Renault в «Формуле-1»